Squad Battles — общее название серии пошаговых гексагональных варгеймов на платформе PC, разработанных компанией HPS Simulations.

Серия охватывает вооружённые конфликты середины XX — начала XXI века , от гражданской войны в Испании до современных войн в Ираке и Афганистане.

Сценарии 
В каждой из игр серии имеется несколько десятков сценариев; начиная со Squad Battles: Tour of Duty введены кампании, состоящие из нескольких сценариев. Как правило, сценарий отражает реальные события и исторически достоверен. В каждом сценарии определено количество ходов. Один ход отражает пять минут реального времени. В большинстве случаев задача игрока — захватить вражеские ключевые позиции (Objectives) или удержать свои.

Геймплей 
В большинстве сценариев можно играть за обе стороны, с «туманом войны» (FOW, Fog of War) или без него.

Главную роль в играх серии играют пехотные юниты. В редакторе сценариев имеется большой выбор бронетехники, транспортных средств и авиации, однако во многих сценариях техника играет ограниченную роль или не задействована вообще.

Двухмерная карта игры разделена на шестиугольники-гексы, по которым происходит передвижение юнитов. Каждый юнит имеет определённое число очков действия, которые расходуются на передвижение и стрельбу. Характер местности (высокая трава, лес, река) влияет на расходуемые очки, а также на обзор и степень защиты юнита от огня противника. Рельеф местности (горы, долины) тоже влияет на перемещение и обзор юнитов.

Пехотный юнит состоит из нескольких человек, максимум — отделение (около 10 человек), и имеет соответствующую номенклатуру вооружения. Если в отделении есть разные виды и типы оружия, то из них можно вести огонь по разным целям в течение одного хода; из каждого вида и типа оружия можно вести огонь трижды за ход, если юнит не двигается. При стрельбе эффективность оружия падает, её минимальное значение — 25 %. В ходе боевых действий подразделение несёт абстрактные потери (очевидно, убитыми и ранеными; различия при этом не делается, в любом случае боец выбывает из состава подразделения). С каждым солдатом теряется единица оружия. Оружие остаётся на поле боя, его можно подобрать (как своё, так и вражеское).

Очень большое значение имеет мораль пехотного юнита. Она реализована в двух видах: общий уровень морали юнита (выражен буквой от A до F) и состояние юнита на данный момент. Состояний может быть четыре:
 нормальное;
 подразделение дезорганизовано (Disrupted). Обычное состояние в ходе боя, от него нельзя избавиться. Немного падает эффективность огня и увеличивается расход очков действия на передвижение;
 подразделение прижато к земле огнём противника (Pinned). Заметно снижается эффективность огня, подразделение не может передвигаться. Его можно перемещать в том направлении, в котором нет противника, но тогда подразделение становится деморализованным (из-за отступления). Такое состояние подразделение может приобрести, если зайдет на клетку, в которой расположены проволочные заграждения;
 подразделение деморализовано (Demoralized). Становится практически небоеспособным.
Уровень морали влияет на то, как быстро юнит переходит от одного состояния к другому. В ходе боя уровень морали постепенно понижается. Если подразделение прижато к земле или деморализовано, его можно вывести из этого состояния специальным юнитом-лидером. Командир не имеет своей морали, соответственно, на него не распространяются состояния пехотного юнита, хотя он может стать жертвой вражеского огня. Он может вывести подразделение из состояния Pinned и Demoralized. Вероятность успеха его попытки зависит от уровня его командирских качеств, выраженного буквой. Кроме того, если на лидера надет противогаз, вероятность снижается, если лидер имеет т.н. "мотиватор" (сабля, пистолет, знамя) - увеличивается. Кроме восстановления морали подразделения, командир способен вызывать авиационную или артиллерийскую поддержку, если она предусмотрена в сценарии (для этого необходима радиостанция).

Итог игры 
По истечении заданного числа ходов сценарий заканчивается, и игроку показывают статистику боя для него и противника, включающую потери среди командиров, потери солдат, потери техники и контролируемые ключевые позиции. Победитель определяется по числу набранных очков. За вывод из строя солдата противника начисляется 1 очко, за вывод из строя командира — 2 очка, больше всего очков начисляется за уничтожение техники. Кроме того, каждая удерживаемая ключевая позиция даёт назначенное для неё число очков. Таким образом, исход боя зависит от удерживаемых позиций, своих потерь и потерь противника. Из очков игрока вычитаются очки противника, и определяется итог сражения для игрока. Существует пять вариантов итога: крупная победа (Major Victory), незначительная победа (Minor Victory), ничья (Draw), незначительное поражение (Minor Defeat), крупное поражение (Major Defeat). Каждому варианту итога соответствует определённое число очков, которое установлено для каждого сценария отдельно.

Игры в серии 
Игры серии отличаются друг от друга в основном юнитами, сценариями и картами. В Squad Battles: Eagles Strike введена псевдотрёхмерная графика, однако в дальнейшем HPS Simulations вернулась к двухмерной графике. С развитием серии геймплей почти не менялся, но в каждой игре есть свои небольшие особенности. Так, если в первой игре Squad Battles: Vietnam имелось всего два редактора, то в Squad Battles: Soviet-Afghan War их уже пять.

По состоянию на 2013 год в серии выпущено 15 игр:
 Squad Battles: Vietnam (2001)
 Squad Battles: Tour of Duty (2002)
 Squad Battles: The Proud & the Few (2002)
 Squad Battles: Eagles Strike (2002)
 Squad Battles: Korean War (2003)
 Squad Battles: Advance of the Reich (2003)
 Squad Battles: Pacific War (2003)
 Squad Battles: Soviet-Afghan War (2007)
 Squad Battles: Winter War (2008)
 Squad Battles: Spanish Civil War (2008)
 Squad Battles: Dien Bien Phu (2009)
 Squad Battles: Red Victory (2010)
 Squad Battles: Modern War (2010)
 Squad Battles: Falklands (2011)
 Squad Battles: First World War (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт HPS Simulations
 Официальный сайт John Tiller Software

Варгеймы
Тактические стратегии
Пошаговые стратегии